For the Man She Loved – film del 1913 prodotto da Eclair American
For the Man She Loved – film del 1913 prodotto da Thanhouser Film Corporation
For the Man She Loved – film del 1915 diretto da Langdon West